Lusk, località irlandese a nord di Dublino
Lusk, capoluogo della Contea di Niobrara nel Wyoming, Stati Uniti